Сельское поселение Ермолинское — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) в составе бывшего Талдомского муниципального района Московской области. Административный центр — деревня Ермолино.

Глава сельского поселения — Федоров Александр Евгеньевич.

История 
Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 15.02.2005 года  «О статусе и границах Талдомского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских поселений и существующего на территории Талдомского района Московской области муниципального образования». В состав сельского поселения вошли 87 населённых пунктов четырёх упразднённых административно-территориальных единиц — Ахтимнеевского, Ермолинского, Квашёнковского и Юркинского сельских округов.

В 2009 году поселение было преобразовано путём разделения на муниципальные образования — сельское поселение Ермолинское с административным центром в деревне Ермолино и сельское поселение Квашёнковское с административным центром в селе Квашёнки.

География 
Расположено в восточной части Талдомского района. На севере граничит с сельским поселением Квашёнковским, на западе — с городским поселением Северный и сельским поселением Гуслевским, на юге — с сельским поселением Шеметовским Сергиево-Посадского района, на востоке — с сельским поселением Селковским Сергиево-Посадского района и Калязинским районом Тверской области. Площадь территории муниципального образования — .

Современное сельское поселение Ермолинское находится на территории Дубненского болотного массива — крупнейшего в Московской области и входящего в резервный список водно-болотных угодий международного значения. Дубненский массив является ключевой орнитологической территорией России. Здесь встречается большое количество редких для Московской области растений, животных и птиц. На территории поселения находится государственный заказник «Журавлиная родина», крупнейшее в Центральной России место предотлётного скопления серых журавлей.

По территории поселения протекают реки Дубна, Кильма, Мольха, Вьюлка, Хотча.

Транспорт представлен автодорогами Талдом — Нерль и Юркинским шоссе (Талдом — Николо-Кропотки — ). Железнодорожный транспорт отсутствует.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Талдомского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году